Eduardo Lonardi (1896-1956), militaire putschiste et homme politique argentin ;
 Giovanni Lonardi (1996-), coureur cycliste italien ;
 Graziella Lonardi Buontempo (1928-2010), mécène italienne.